Les branches pancréatiques ou artères pancréatiques sont de nombreux petits vaisseaux dérivés de l'artère splénique lorsqu'elle passe derrière le bord supérieur du pancréas, alimentant son corps et sa queue.

Un des vaisseaux, plus gros que les autres, se dégage parfois près de la queue du pancréas ; il s'étend de gauche à droite près de la surface postérieure de la glande, suivant le cours du canal pancréatique, et s'appelle la grande artère pancréatique.

Ces vaisseaux s'anastomosent avec les branches pancréatiques de l'artère pancréaticoduodénale supérieure et inférieure qui sont respectivement issus de l'artère gastroduodénale et de l'artère mésentérique supérieure.

Branches 
Il existe quatre branches pancréatiques principales de l'artère splénique: 

 Grande artère pancréatique
 Artère pancréatique dorsale
 Artère pancréatique inférieure (alias artère pancréatique transversale)
 Artère pancréatique caudale

Références 

Artère de l'abdomen